Ла-Исла-де-Ароса ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сальнес.  Занимает площадь 7 км². Население в 2010 году не превышало 5000 человек

Население

Примечания

Ссылки 
 www.illadearousa.com
 Natureza en A Illa de Arousa
 A Illa de Arousa, Turismo Rías Baixas

Муниципалитеты Понтеведры